Klickitat este un nume propriu, care se poate referi la

Sensul originar 

 Tribul Klickitat și limba acestuia
 Limba Klickitat

Sensuri derivate 

 Războiul Klickitat din 1855
 Comitatul Klickitat, statul 
 Localitatea Klickitat, Washington
 Râul Klickitat, un afluent al fluviului Columbia din statul , din zona Americii de Nord cunoscută sub numele de Pacific Northwest
 MV Klickitat, un vas de tipul ferry boat din flota Washington State Ferries

Nume proprii